Шепелевка и Шепелёвка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Шепелёвка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Шепелевка — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.
 Шепелевка — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Шепелёвка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Шепелевка — село в Турковском районе Саратовской области.

Украина 
 Шепелевка — село в Глобинском районе Полтавской области. 
 Шепелевка — бывшее село в Козельщинском районе Полтавской области, упразднено в 1982 году.
 Шепелевка — село в Семёновском районе Полтавской области.

Река 
 Шепелевка — река в Ивановской области России, приток Уводи.